A 2021–2022-es angol labdarúgókupa a legidősebb labdarúgótorna 141. szezonja. Jelenleg Emirates FA-Kupa néven ismert szponzorációs okokból. A győztes egyenesen bejut a 2022–2023-as Európa-liga csoportkörébe.

A címvédő a Leicester City, miután az előző évi döntőben legyőzték a Chelsea-t.

Csapatok

Selejtező 

A csapatok, amelyek nem az első négy osztályban szerepelnek, az első körben fennmaradó 32 helyért mérkőznek meg. A hat körös selejtező 2021. augusztus 6-án kezdődött meg.

Első forduló 
Az első fordulóban a negyedik slejtező kör 32 győztesét szerepeltette, az angol harmadosztály és negyedosztály 48 csapata mellett.

Második forduló 
A második fordulóban az első kör 40 győztese szerepelt, a sorsolást 2021. november 8-án tartották a Wembley Stadionban. A forduló legalacsonyabb osztályban szereplő csapata a hetedosztályú Buxton volt.

Harmadik forduló 
Ebben a fordulóban kapcsolódott be a 44 első-, és másodosztályú csapat, a második forduló 20 győztesével együtt. 2021. december 6-án sorsolta a Wembley Stadionban David Seaman és Faye White. A legalacsonyabb osztályban szereplő csapat a fordulóban a hatodosztályú Kidderminster Harriers volt. Ettől a fordulótól már nem játszották újra a döntetlenre végződő mérkőzéseket, hanem hosszabbításban, illetve büntetőkkel dőltek el.

Negyedik forduló 
A negyedik fordulót a Wembley Stadionban sorsolták, 2022. január 9-én. A legalacsonyabb osztályban szereplő csapat a fordulóban a hatodosztályú Kidderminster Harriers.

Ötödik forduló 
Az ötödik fordulót 2022. február 6-án sorsolták, 20 perccel a Liverpool és a Cardiff City mérkőzése előtt.

Negyeddöntők 
A sorsolást 2022. március 3-án tartották. A legalacsonyabb osztályban szereplő csapatok a fordulóban másodosztályú Middlesbrough és a Nottingham Forest vagy a Huddersfield Town. Március 15-én a Chelsea azt kérte, hogy zárt ajtók mögött játszhassa mérkőzését a Middlesbrough ellen, miután megtiltották a csapatnak a jegyeladást orosz tulajdonosuk, Roman Abramovics kapcsolata miatt Vlagyimir Putyinnal, az Ukrajna elleni inváziót követő szankciók következtében. Az FA és a Middlesbrough kritizálta a lépést, amelynek következtében a londoni csapat vissza is vonta a kérvényt.

Elődöntők 
Az elődöntők sorsolását 2022. március 20-án tartották. Már csak első osztályú csapatok maradtak a kupában.

Döntő

Jegyzetek 

angol labdarúgókupa
angol labdarúgókupa
FA Kupa